Newlands steht für:

geografische Objekte:
 Newlands (Neuseeland), Vorort von Wellington, Neuseeland
 Newlands (Kapstadt), Stadtteil von Kapstadt, Südafrika
 Newlands (Tal), Tal im Lake District, Cumbria, England
 Newlands (Glasgow), Stadtteil von Glasgow

Personen:
 Francis G. Newlands (1846–1917), US-amerikanischer Politiker
 Gavin Newlands (* 1980), schottischer Politiker
 Henry William Newlands (1862–1954), kanadischer Richter

Siehe auch:
 Newland